Märk ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Märk (* 1964), österreichische Politikerin (SPÖ) 
 Tilmann Märk (* 1944), Physiker aus Österreich und seit 2003 Vizerektor für Forschung der Universität Innsbruck

Siehe auch:
 Merk
 Merck